Pictet ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Nubium, östlich des Kraters Tycho und westlich von Saussure. Der Krater ist stark erodiert und von den Ejekta des Tycho überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Schweizer Naturwissenschaftler Marc-Auguste Pictet offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pictet auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)